Graciosa (Azoren), een eiland in de Portugese eilandengroep Azoren
 Graciosa (Canarische Eilanden), een eiland in de Spaanse eilandengroep de Canarische Eilanden
 Fort Graciosa, een kort bestaand Portugees fort in Morokko (1489)